Helena puede referirse a:

Mitología griega 
 Helena  de Troya, personaje de la Guerra de Troya, llamada así por haber sido raptada por Paris, príncipe de Troya.
 Helena, tragedia de Eurípides basada en el personaje anterior.
 Héleno, hijo de Príamo (rey de Troya) y Hécuba, hermano gemelo de Casandra.
 Helén o Heleno, hijo de Pirra y Deucalión, antepasado de los griegos.

Personalidades 
 Helena de Constantinopla (ca. 250-329), más conocida como Santa Elena, la influyente madre de Constantino I.
 Helena Lecapena (911-961), emperatriz bizantina, esposa de Constantino VII.
 Helena, emperatriz bizantina consorte, esposa de Constantino VIII.

Localidades de Estados Unidos 
 Helena, ciudad de los condados de Shelby y Jefferson, en el estado de Alabama.
 Helena, en el estado de Arkansas, lugar de una batalla de la Guerra Civil.
 Helena, ciudad del condado de Lewis and Clark, y capital del estado de Montana.
 Helena, villa del condado de Sandusky, en el estado de Ohio.

Miscelánea 
 «Helena», canción de la banda estadounidense de horror punk y hardcore punk Misfits, de 1999.
 «Helena», canción de la banda estadounidense de rock My Chemical Romance, de 2004.
 Helena, personaje de la obra de teatro El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.
 Helena, sinónimo del género botánico Narcissus.
 Helena, un asteroide.
 Helena, una luna de Saturno.
 Helena Douglas, personaje de la serie de videojuegos Dead or Alive.
 La isla de Helena, en Grecia, actualmente llamada Makrónisos.
 La isla Santa Helena, isla del océano Atlántico Meridional en la cual estuvo recluso y murió Napoleón I.